Pradel ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Pierre Pradel (* 1949), französischer Komponist und Pianist
 Friedrich Pradel (1901–?), Polizeikommissar, im Reichssicherheitshauptamt zuständig für die Entwicklung von Gaswagen
 Fritz Pradel (1877–1910), deutscher Klassischer Philologe und Religionswissenschaftler
 Gabriele Pradel, Heisenbergprofessorin in der Fachgruppe Biologie und Biotechnologie, Zelluläre und Angewandte Infektionsbiologie, RWTH Aachen
 Joachim Pradel (* 1950), deutscher Richter
 Joseph Pradel (1888–1967), deutscher Politiker (Zentrum)
 Louis Pradel (1906–1976), von 1957 bis 1976 Bürgermeister der Stadt Lyon 
 Thomas Pradel (* 1964), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Pradel Research Award, Auszeichnung der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten in den Neurowissenschaften
 Pradelle (Begriffsklärung)
 Pradelles
 Pradl (Begriffsklärung)
 Bradel